Жильцова — жіноча форма прізвища Жильцов.
 Жильцова Раїса Євгенівна (1928—2005) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Жильцова Світлана Олексіївна (* 1936) — радянська телеведуча, заслужена артистка РРФСР.
 Жильцова Тетяна Василівна — заступник директора спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з плавання «Спартак» (Запоріжжя), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Любов Жильцова-Лисенко (* 1956) — українська шахістка, яка має титул Жіночого міжнародного майстра (WIM). Переможець чемпіонату УРСР з шахів серед жінок.

Примітки 

жіночі форми прізвищ